Dong är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 董, förenklat 董, pinyin Dǒng. Utanför Folkrepubliken Kina, inte minst i Hongkong, kan det också transkriberas Tung.

Den 31 december 2014 var 134 personer med efternamnet Dung och 18 med efternamnet Tung bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Dong eller Tung
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Dong Biwu (1886–1975), jurist och kommunistisk politiker
 Dong Dong (född 1989), gymnast
 Dong Fangzhuo (född 1985), fotbollsspelare
 Dong Jiong (född 1973), badmintonspelare
 Dong Khanh (1864–1889), vietnamesisk kejsare
 Dong Qichang (1555–1636), statsman, målare, kalligraf och poet
 Dong Yuan (934–962), målare och parkchef
 Dong Yueqian (1914–1978), kommunistisk politiker och diplomat
 Dong Zhaozhi (född 1973), fäktare
 Tung Chee-hwa (född 1937), kinesisk skeppsredare och chefsminister i Hongkong
 Ho-Pin Tung (född 1982), kinesisk-nederländsk racerförare

Kvinnor
 Ann-Marie Tung (född 1968), svensk författare, verksam inom kvinnoorganisationer

Se även
 Mao Zedong

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina